hmp – codice ISO 639-3 della lingua mashan hmong settentrionale